GEU est un sigle qui peut signifier :
 grossesse extra-utérine, une grossesse se développant hors de l'utérus.

Geu est un nom qui peut signifier :
 Geu, une commune française.

Geü est un nom qui peut signifier :
 Geü ou Jéou, un affluent gauche du gave de Pau en France ;
 Geü, un affluent gauche du Luy de Béarn en France.

Homonymie de toponyme
Homonymie d'hydronyme